Тризе́-ле-Боннва́ль, Трізе-ле-Боннваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний захід від Парижа, 55 км на північний захід від Орлеана, 31 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 125 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 312,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тризе-ле-Боннваль на сайті французького Національного інституту географії
 Тризе-ле-Боннваль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тризе-ле-Боннваль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тризе-ле-Боннваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тризе-ле-Боннваль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар